Hòa Vang (huyện in Đà Nẵng)
 Hòa Vang (thị trấn in Đà Nẵng)